Battaglia dello Stretto di Messina – combattuta nel 276 a.C. tra le flotte cartaginesi e siciliane (al comando di Pirro, re dell'Epiro)
 Battaglia dello Stretto di Messina – combattuta nel 965 tra le flotte dell'Impero bizantino e del Califfato fatimide